Muheim ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Muheim (1809–1867), Schweizer Politiker (KVP)
 Andrea Muheim (* 1968), Schweizer Malerin
 Anton Muheim (1916–2016), Schweizer Jurist und Politiker (SP)
 Dominik Muheim (* 1992), Schweizer Slam-Poet, Kabarettist, Erzähler und Moderator

 Hans Muheim (* 1917), Schweizer Politologe und Heimatkundler 
 Hieronymus Muheim (nach 1570–nach 1610), Schweizer Politiker
 Jost Muheim (1837–1919), Schweizer Maler 

 Miro Muheim (* 1998), Schweizer Fußballspieler